Partito Whig britannico
 Whig della Rivoluzione americana
 Radical Whigs
 Partito Whig (Stati Uniti d'America) (1833-1860)
 Partito Whig liberiano (True Whig Party)
 American Whig Society (Whig-Clio)
 White House Iraq Group (WHIG)